Глинск — топоним и название населённых пунктов:
 Замок Глинск — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Голуэй.

Белоруссия 
 Глинск — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Ирландия 
 Глинск — деревня в графстве Голуэй провинции Коннахт.

Россия 
 Глинск — деревня в Трубчевском районе Брянской области.

Украина 
 Глинск — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Глинск — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Глинск — село в Жолковском районе Львовской области.
 Глинск — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Глинск — древнерусский, затем литовский город, в настоящее время — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Глинское